Kálnok (románul Calnic), Románia, Kovászna megye
Kálnok-patak, Románia, Kovászna megye
Máriakálnok (németül Gahling), Győr-Moson-Sopron megye

Lásd még: Kálna